Samira Ibrahim (présentatrice) (1977-), une présentatrice de télévision française, d'un père soudanais et d'une mère égyptienne
 Samira Ibrahim (activiste) (1986), une activiste égyptienne